Fabrikantenverein oder Fabrikanten-Verein steht für

 Fabrikanten-Verein Hannover-Linden, 1887 in Hannover gegründeter Zusammenschluss von Industriellen, siehe auch Industrie-Club Hannover
 Mittelrheinischer Fabrikantenverein
 Fabrikantenverein Reichenbach-Mylau-Netzschkau
 Verband sämtlicher Fabrikantenvereine Solingen und verwandter Vereinigungen